Майк Букна (; , Трэйл, Канада — , Милуоки, США) — чехословацкий хоккеист  и тренер.

Биография 
Майк Букна родился 5 сентября 1913 года в Канаде, его родители были словаками. В Канаде он играл в хоккей за команду «Трэйл Смоук Итерс».

В ноябре 1935 года Букна приехал в Чехословакию. там он стал выступать за команду ЛТЦ Прага. Более известен как тренер, при котором сборная Чехословакии завоевала первый в своей истории титул чемпионов мира по хоккею. Это было в 1947 году. Через год чехословацкая команда стала серебряным призёром Олимпийских игр 1948 года, уступив золото канадцам только по разнице шайб.

После этого турнира Букна обратно перебрался в Северную Америку, где и жил до своей смерти. Он умер 6 января 1996 года в возрасте 82 лет.

Член зала славы ИИХФ (с 2004 года).

4 ноября 2008 года был принят в зал славы чешского хоккея.

Достижения 

 Чемпион Чехословакии 1937—39, 1947, 1948
 Чемпион мира 1947
 Чемпион Европы 1947 и 1948
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1948
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1938
 Обладатель Кубка Шпенглера 1937 и 1947

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 31 игра, 63 гола
 Сборная Чехословакии — 2 игры, 1 гол
 Всего за карьеру — 33 игры, 64 гола

Примечания 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные тренеры Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ

Ссылки 
 Профиль на eliteprospects.com

Родившиеся в Британской Колумбии
Умершие в Милуоки